Fever Season () — седьмой мини-альбом южнокорейской гёрл-группы GFriend. Он был выпущен лейблом Source Music 1 июля 2019 года и распространен kakao M с одноимённым заглавным треком.

Коммерческий успех 
Он дебютировал под номером 10 в чарте Billboard World Albums. Он возглавил альбомный чарт Gaon.

Трек-лист

Чарты

Примечания 

Мини-альбомы Республики Корея